Los aloterios (Allotheria) constituyen el grupo de mamíferos más primitivo conocido hasta el momento. Fueron descritos por Marsh en 1880 y se caracterizan por la posesión de dientes con múltiples cúspides. De hecho, el orden que tradicionalmente se ha asociado a esta subclase, Multituberculata, debe su nombre a esta circunstancia (cúspides ≈ tubérculos).

Caracterización de los aloterios 
Cuando estudiamos sus fósiles, son numerosas las evidencias que nos hacen recordar a los actuales roedores e insectívoros. Su aspecto podía ser similar al de las ardillas dados sus hábitos eminentemente arborícolas.

Tenían la pelvis estrecha, por lo que se supone que parían con huevos como los actuales monotremas o sus crías nacían muy prematuras como ocurre con los marsupiales.

Además, como éstos, carecían de caninos y solo poseían un par de incisivos en la mandíbula superior. Se supone, por tanto, que ocupaban un nicho similar al que ahora ocupan las especies del orden Rodentia y como ellos, alcanzaron una gran diversidad de especies.

No es casualidad que su declive comenzó precisamente cuando los más modernos y mejor preparados roedores comenzaron su diversificación y exitosa expansión por todo el planeta.

Taxonomía 
En la actualidad, y a pesar de las controversias, se consideran también aloterios los fósiles pertenecientes a los órdenes Gondwanatheria y Haramiyida.

Adaptación y distribución geográfica 
A juzgar por los numerosos hallazgos fósiles de estos animales y de lo ampliamente distribuidos por todo el planeta, es de suponer que, a pesar de no haber conseguido alcanzar tiempos recientes, poblaron exitosamente La Tierra durante gran parte de su historia, desde finales del Triásico hasta comienzos del Terciario.

En efecto, a lo largo de sus más de 100 millones de años de existencia, los aloterios fueron capaces de superar las severas e inestables condiciones de vida y, aprovechando los recursos que proporcionaban los nichos ecológicos que aún no habían sido ocupados por reptiles y dinosaurios, comenzaron una relativamente vertiginosa carrera evolutiva que les llevó a convertirse en los animales dominantes en La Tierra durante el Cretáceo.

Tal era su capacidad de adaptación y el buen estatus en el que se hallaban las poblaciones de estos animales que lograron sobrevivir a la extinción masiva del Cretácico-Terciario, acontecida hace 65 millones de años y durante la cual llegaron a extinguirse los poderosos dinosaurios.

Salvo en Australia y la Antártida, son conocidos restos de estos mamíferos en los demás continentes. Sirven como muestra algunos de estos hallazgos:

 Austrotriconodon mckennai en Patagonia (Argentina, Chile)
 Haramiyavia clemmenseni en Groenlandia (Dinamarca)
 Allostaffia aenigmatica en Tandaguru (Tanzania)
 Arginbaatar dimitrievae en Hoovor (Mongolia)
 Proalbionbaatar plagiocyrtus en Guimarota (Portugal)
 Eucosmodon molestus en Nuevo México (Estados Unidos)
 Hainina pyrenaica en Pirineos (España)
 Bobolestes zenge en Khodzhakul (Uzbekistán)
 Plicatodon sp. en (México)

Véase también 
Taxonomía de los mamíferos

Referencias

Enlaces externos 

 Brands, S.J. (comp.) (2005) Systema Naturae 2000. The Taxonomicon Universal Taxonomic Services, Ámsterdam, Holanda. Acceso: 27 de octubre de 2007.
 Trevor (2007) Dinos, Fossils, Children, England, Germany… Acceso: 27 de octubre de 2007.